Alberto Mario Cavallotti – medico e politico italiano
 Elisabetta Cavallotti – attrice italiana
 Felice Cavallotti – politico, poeta, drammaturgo, giornalista e patriota italiano
 Maximiliano Cavallotti – calciatore argentino